Lloyd is een van oorsprong Welshe naam, een variatie van 'llwyd' of 'clwyd', woorden die 'grijs' of 'bruin' betekenen. 'Floyd' is een andere manier om in het Welsh hetzelfde woord te spellen.

Personen met de voornaam Lloyd 
 Lloyd (zanger) (eigenlijk Lloyd Polite Jr.), Amerikaanse R&B-zanger
 Lloyd de Meza, een Nederlandse R&B-zanger
 Lloyd Bentsen, een Amerikaanse politicus
 Lloyd Cole, een Engelse zanger en songwriter
 Lloyd Banks, een Amerikaanse rapper

Personen met de achternaam Lloyd 
 Andrew Lloyd Webber, een Britse componist
 Carli Lloyd, een Amerikaanse voetbalster
 Cher Lloyd, een Britse zangeres
 Christopher Lloyd, een Amerikaanse filmacteur
 Colin Lloyd, een Engelse dartsspeler 
 David Lloyd, een Nieuw-Zeelandse bioloog en botanicus
 David Lloyd, een Amerikaans scenarioschrijver
 Edward Lloyd, naamgever van een koffiehuis anno 1669 voor scheepslui
 Geoffrey Lloyd, een Britse wetenschapshistoricus
 Harold Lloyd, een Amerikaanse acteur
 Joe Lloyd (1864), een Engelse golfer
 Manon Lloyd, een Britse baanwielrenster
 Matthew Lloyd, een Australische wielrenner
 Sam Lloyd, een Amerikaanse acteur

Zie ook:
 Sam Loyd (met één L), een ontwerper van puzzels

Geografie 
Canada
 Lloyds (rivier), een rivier op Newfoundland

Verenigde Staten
 Lloyd (Florida), een plaats in Florida
 Lloyd (Kentucky), een plaats in Kentucky
 Lloyd (Montana), een plaats in Montana
 Lloyd (New York), een plaats in New York
 Lloyd (Ohio), een plaats in Ohio
 Lloyds (Alabama), een plaats in Alabama
 Lloyds (Maryland), een plaats in Maryland
 Lloyds (Virginia), een plaats in Virginia

Bedrijfsnaam 
 Lloyd (automerk), een Duits historisch automerk
 Lloyd (Birmingham), een Brits historisch motorfietsmerk
 Lloyd (Bremen), een Duits historisch motorfietsmerk
 Lloyd (Nederland), een Nederlands historisch motorfietsmerk
 Lloyd (Neurenberg), een Duits historisch motorfietsmerk
 Rotterdamsche Lloyd, rederij in de vaart op Nederlands Indië - 1883-1947
 Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, een historische rederij - 1947-1970
 Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, museum opgericht in 2006, onderwerp: de roemruchte rederij
 Koninklijke Hollandsche Lloyd, een vroeg-20e-eeuwse rederij gevestigd in Amsterdam
 Nedlloyd, een laat-20e-eeuwse multinational actief in de transportsector
 De Lloyd, een Belgische transportkrant
 Delta Lloyd, een Nederlandse verzekeringsmaatschappij
 Lloyd's Agency Network, het wereldwijde net van scheepvaartagenten
 Lloyd's of London, verzekeringsmarkt
 Lloyd's Agency Network, wereldwijde vertegenwoordiging van Lloyd's; berging
 Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement, het standaard no-cure-no-paycontract voor scheepsberging
 Lloyd's List, krant met scheepvaartnieuws
 Lloyd's Register, classificatie van schepenMet dochterondernemingen:
 Lloyd's Register Rail, keuring spoorwegen
 Lloyd's Register Stoomwezen, keuringsinstituut voor drukapparaten
 Lloyd's Register Quality Assurance, keuringsinstituut voor managementsystemen en speciale technieken
 Lloyds Banking Group een beursgenoteerde bank te Londen
 Lloyd-complex (Amsterdam)
 Lloyd Hotel (Amsterdam)